Cajamarca – miasto w Peru
 Cajamarca – region Peru
 Cajamarca – miasto w Kolumbii
 Bitwa pod Cajamarca